Jenissei Krasnojarsk bezeichnet verschiedene, voneinander unabhängige Sportvereine aus Krasnojarsk:

 FK Jenissei Krasnojarsk (Fußball)
 BK Jenissei Krasnojarsk (Basketball)
 HK Jenissei Krasnojarsk (Bandy)
 Jenissei-STM Krasnojarsk (Rugby)
 VK Jenissei Krasnojarsk (Volleyball)